Hjalmar (voornaam), een Scandinavische voornaam
Hjalmar en Ingeborg, een legendarisch Zweeds koppel uit de Noordse mythologie
Hjalmar (schip, 1881), een schip
Hjálmar (band), een IJslandse reggaeband